DNAK steht für:
 den ICAO-Code des Akure Airport in Akure, Nigeria

DnaK bezeichnet:
 ein Hsp70-Protein in Prokaryoten

DNAK